Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Gross che ha battuto in finale Oliver Marach 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (primo turno)
 Clemens Trimmel (secondo turno)
 Jurij Ščukin (primo turno)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)

 Oliver Gross (Campione)
 Zbynek Mlynarik (secondo turno)
 Ivan Vajda (secondo turno)
 Oliver Marach (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2001